Franciaország
Thil, település Ain megyében
Thil, település Aube megyében
Thil, település Haute-Garonne megyében
Thil, település Marne megyében
Thil, település Meurthe-et-Moselle megyében